Па́чка:
 Пачка — объединённое вместе небольшое количество мелких одинаковых объектов (например, денег);
 Пачка — синоним слова упаковка;
 Пачка — юбка балерины;
 Пачка — разновидность патронной обоймы;
 Пачка — река, протекающая в Невьянском городском округе Свердловской области;
 Пачка — в геологии: 1) небольшая по мощности часть свиты или подсвиты с определенными особенностями; 2) небольшая по мощности совокупность пластов, характеризующаяся некоторой общностью признаков..
 Пачка — российский корпоративный мессенджер
 Пачка, Станислав (1945—1969) — польский спортсмен-саночник.

См. также 
 Пакет
 Ки́па

Примечания